Tangará (ave) —  Chiroxiphia caudata
 Tangara —  género de aves

Topónimos

 Tangará (Rio Grande do Norte) —  município do estado do Rio Grande do Norte
 Tangará (Santa Catarina),  —  município do estado de Santa Catarina
 Tangará da Serra —  município do estado de Mato Grosso

Desambiguação